Brainville puede referirse a: 

 Brainville, comuna de Mancha.
 Brainville, comuna de Meurthe y Mosela.